Корт — майданчик для гри в теніс.
 Корт — майданчик для гри в бадмінтон.
 Cort — виробник електро- і бас-гітар, акустичних гітар та укулеле.

Прізвище 

 Генрі Корт (1740/1741-1800) — англійський металург, винайшов пудлінговий метод переробки чавуну на ковке залізо.
 Карл Корт (нар. 1977) — гаянський та англійський футболіст, нападник клубу «Тампа-Бей Роудіс». 
 Леон Корт ( 1979) — гаянський футболіст, захисник клубу «Чарльтон Атлетик».
 Маргарет Корт (нар. 1942) — австралійська тенісистка, володарка 24 титулів турнірів Великого шолома.

Див. також 
 Ерлс Корт — споруда літніх Олімпійських ігор 2012 у Лондоні.